Point Last Seen (televisiefilm) - film uit 1998, gebaseerd op onderstaand boek
 Point Last Seen (boek) - boek van Hannah Nyala